Head Lake ist der Name folgender Seen in der Provinz Ontario, Kanada:

 Head Lake (Head River) in der Region Kawartha Lakes, Ursprung des Head River
 Head Lake (Drag River) im Haliburton County, wird vom Drag River durchflossen